Джо́натан Кларк «Джон» Лекле́р (; 5 июля 1969, Сент-Олбанс, штат Вермонт, США) — профессиональный американский хоккеист, левый крайний нападающий.

Биография 
Выбран «Монреаль Канадиенс» во втором раунде драфта в 1987 году под 33-м номером. Практически весь свой дебютный сезон в НХЛ 1989/90 годов пропустил из-за травмы колена. 9 февраля 1995 года Леклер обменян «Канадиенс» в «Филадельфию Флайерз» на Марка Рекки, так же во «Флайерз» проследовал защитник Эрик Дежарден, ставший впоследствии, как и Леклер, ключевым игроком команды. Обмененный в «Филадельфию» Джон Леклер за время выступления за канадский клуб ничем выдающимся не отметился, забив за 5 сезонов в «Монреале» всего 49 голов. Каково же было удивление болельщиков и специалистов, когда за оставшиеся 37 игр сезона 1994/95 Леклер набрал 49 (25+24) очков, а в следующих трёх сезонах стабильно забрасывал 50 шайб. Трио 1990-х годов, Джон Леклер — Эрик Линдрос — Микаэль Ренберг, поражало своей результативностью и недаром получило прозвище — «Легион Смерти» («Legion of Doom»).

Как свободный агент 15 апреля 2005 года заключил контракт с «Питтсбург Пингвинз», где и закончил свою карьеру в 2006 году.

Карьерная статистика

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли сезона 1992-93
 Обладатель Кубка мира 1996
 Участник матча «Всех звёзд» НХЛ — 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
 Серебряный призёр Олимпиады, 2002 (сборная США)

Ссылки 
 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Вермонт Катамаунтс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Выпускники Вермонтского университета
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»